Wohnpalast bezeichnet

 einen Palast
 Wohnpalast (Hannover), denkmalgeschützte Wohngebäude-Gruppe in Hannover